Porville puede referirse a dos localidades estadounidenses, ambas en el estado de Nueva York:

  Portville (pueblo).
  Portville (villa).